U-Bahn-Linie C steht für:

 U-Bahn-Linie C, bis 1966 der Name von Teilen der U-Bahn-Linie U6 (Berlin) und der U-Bahn-Linie U7 (Berlin)
 Linie C, Linie der Subterráneos de Buenos Aires, Argentinien
 Linie C, Linie der Métro de Lyon, Frankreich
 U-Bahn-Linie C (New York City), Linie der New York City Subway, Vereinigte Staaten
 U-Bahn-Linie C (Prag), Linie der Pražské Metro, Tschechien
 Linie C, Linie der Metropolitana di Roma, Italien
 Linie C, Linie der Rotterdamse Metro, Niederlande